Eucinostomus är ett släkte av fiskar. Eucinostomus ingår i familjen Gerreidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Eucinostomus